CCPD est une abréviation qui peut faire référence à :
 un centre de coopération policière et douanière ; 
 la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, dans le département de la Côte-d'Or ;
 la communauté de communes du Pays de Duras, dans le département de Lot-et-Garonne ;
 de 1983 à 2002, le Conseil Communal de Prévention de la Délinquance (remplacé en 2002 par le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance).
 une Commission consultative paritaire départementale (dans l'Éducation nationale en France)

CCPD